Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан () — нижняя палата парламента Узбекистана, согласно итогам референдума 27 февраля 2002. Срок полномочий Законодательной палаты — пять лет. Законодательная палата (нижняя палата) состоит из ста пятидесяти депутатов. Сто тридцать пять депутатов Законодательной палаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе. До 2019 года 15 мест в Парламенте было зарезервировано для Экологического движения Узбекистана.

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан находится по адресу: 100035, г. Ташкент, Чиланзарский район, проспект Бунёдкор, дом 1

Порядок избрания 
Порядок избрания депутатов в законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан установлен в законе «О выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Выборы депутатов в Законодательную палату являются всеобщими. Право избирать имеют граждане Республики Узбекистан, достигшие ко дню выборов восемнадцати лет. Правом быть избранным в Законодательную палату обладают граждане, достигшие ко дню выборов двадцати пяти лет и постоянно проживающие на территории Республики Узбекистан не менее пяти лет. Не могут быть избранными и не участвуют в выборах граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Голосование на выборах депутатов Законодательной палаты является свободным и тайным. Контроль за волеизъявлением голосующих не допускается.

Для выборов в Законодательную палату образуется сто тридцать пять территориальных избирательных округов. От каждого избирательного округа избирается один депутат. Избирательные округа по выборам депутатов в Законодательную палату образуются Центральной избирательной комиссией по представлению Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента. Списки избирательных округов с указанием их границ и численности избирателей публикуются Центральной избирательной комиссией не менее чем за семьдесят пять дней до выборов.

Начало избирательной кампании объявляется Центральной избирательной комиссией в средствах массовой информации не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий депутатов Законодательной палаты предыдущего созыва.

Не подлежат регистрации кандидатами в депутаты:
 граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершенные тяжкие либо особо тяжкие преступления.
 граждане, которые последние пять лет до дня выборов постоянно не проживали на территории Республики Узбекистан;
 военнослужащие Вооруженных Сил, сотрудники Службы государственной безопасности Республики Узбекистан,Офицеры Службы безопасности Президента Республики Узбекистан и других военизированных подразделений;
 профессиональные служители религиозных организаций и объединений.

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов в депутаты Центральной избирательной комиссией. Предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается. Запрещается проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг (кроме информационных), а также выплатой денежных средств.

В день выборов помещение для голосования открывается при наличии не менее двух третей членов участковой избирательной комиссии. Председатель в присутствии членов избирательной комиссии опечатывает избирательный ящик, распределяет между членами избирательной комиссии избирательные бюллетени, списки избирателей и объявляет начало выборов. Общее количество бюллетеней оформляется отдельным документом. Избирательный бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие других лиц, кроме голосующего. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату другое лицо по своему усмотрению, кроме лиц, входящих в состав избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц. Подсчет голосов на избирательном участке производится участковой избирательной комиссией отдельно по каждому кандидату в депутаты.

Нынешний созыв 
Действующий, IV созыв Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан избран в ходе последних парламентских выборов 22 декабря 2019 и 5 января 2020 года. Действующий созыв состоит из пяти фракций пяти политических партий. Правящей является центристская Либерально-демократическая партия Узбекистана, в целом лояльной к правительству является вторая по числу депутатов правая Демократическая партия «Миллий тикланиш». Парламентской оппозицией себя считают следующие за ним левые Социал-демократическая партия «Адолат» и Народно-демократическая партия Узбекистана, а также Экологическая партия Узбекистана.

См. также статью: Список депутатов законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана IV созыва (2020—2025)

История созывов

I созыв (2005—2009) 
Избран в ходе парламентских выборов 26 декабря 2004 и 9 января 2005 года.

См. также статью: Список депутатов законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана I созыва (2005—2009)

II созыв (2010—2014) 
Избран в ходе парламентских выборов 27 декабря 2009 и 10 января 2010 года.

См. также статью: Список депутатов законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана II созыва (2010—2014)

III созыв (2015—2019) 
Избран в ходе парламентских выборов 21 декабря 2014 и 4 января 2015 года.

См. также статью: Список депутатов законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана III созыва (2015—2019)

Примечания

Ссылки 
 Законодательная палата

Узбекистан
Государственное устройство Узбекистана